

Кіска-Єлга — село, Буздяцький район, Башкортостан
 Кіска-Єлга — присілок, Туймазинський район, Башкортостан

Див. також 
 Кіска